Beste Kijkers (Vlaanderen), een Belgisch televisieprogramma
 Beste Kijkers (Nederland), de Nederlandse remake van het bovengenoemde programma.